Emilianowo est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 du village d'Emilianowo, dans la gmina d'Iława ;
 du village d'Emilianowo, dans la gmina de Susz.

 dans d'autres voïvodies :
 du village d'Emilianowo, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 du village d'Emilianowo, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 du village d'Emilianowo, dans la voïvodie de Poméranie occidentale.